Medieval Lords: Soldier Kings of Europe – videogioco del 1991 per DOS e Commodore 64
 Medieval Lords: Build, Defend, Expand – videogioco del 2004 per Windows